Matilde di Sassonia – contessa consorte delle Fiandre e d'Artois, nel X secolo
 Matilde di Sassonia – contessa di Perche e dama di Coucy, figlia di Enrico il Leone, duca di Sassonia e duca di Baviera, e della sua prima moglie Clemenzia di Zähringen
 Matilde di Sassonia – duchessa, terzogenita di Giorgio di Sassonia e di sua moglie Maria Anna di Portogallo